Qorqan – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Qorqan – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian